Park Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Park Building (Massachusetts), ID-Nr. 80000607
 Park Building (Ohio), ID-Nr. 96000674